

Прізвище 

 Вільгельм Куттер (1818—1888) — швейцарський інженер.
 Йозеф Куттер (1894—1941) — люксембурзький живописець.

Топонім 
 Куттер — назва до 1942 року села  Красноармійського району Саратовської області Росії.

Див. також 
 Кутер
 Куттер (судно)